

Anatomia
 Cordone nefrogenico – porzione di mesoderma intermedi che non va incontro a segmentazione
 Cordone ombelicale – cordone che collega feto e placenta
 Cordone spermatico – peduncolo del testicolo

Geografia
 Cordone litorale –  formazione costiera formata dall'azione di trasporto di materiali da parte dei grandi fiumi e dalle correnti

Persone
 Daniel Cordone – ex calciatore argentino
 Davide Cordone – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano

Altro
 Cordone speronato – forma di allevamento della vite a potatura corta
 Cordone di san Francesco – cingolo o cordiglio che indossano gli appartenenti alla famiglia francescana